Pjatnizki ist der Familienname folgender Personen:

 Andrei Wladimirowitsch Pjatnizki (* 1967), russisch-usbekisch-sowjetischer Fußballspieler
 Jewgeni Serafimowitsch Pjatnizki (1936–2003), russischer Physiker und Kybernetiker
 Mitrofan Jefimowitsch Pjatnizki (1864–1927), russisch-sowjetischer Musiker und Gründer des Pjatnizki-Chores 
 Ossip Aronowitsch Pjatnizki (1882–1938), sowjetischer Politiker und Funktionär der Kommunistischen Internationale.
 Wladimir Wassiljewitsch Pjatnizki (1879–1941), unter dem Ordensnamen Wassijan Bischof und Heiliger der russisch-orthodoxen Kirche